Föhn steht für:
 Föhn, warmer Fallwind
 Alpenföhn, Erscheinung des Föhns speziell im Alpenraum
 Haartrockner (Markenname Fön, umgangssprachlich auch Föhn), Elektrogerät
 Föhn (Film), deutscher Film aus dem Jahre 1950
 Föhn, Bezeichnung einer deutschen Flugabwehrrakete im Zweiten Weltkrieg, siehe Henschel Hs 297
 Föhn (Zeitschrift), kulturpolitische Zeitschrift (1978 bis 1982)
 Föhn Bastion, Berg an der Rymill-Küste des Palmerlands, Antarktische Halbinsel

Personen:
 Peter Föhn (* 1952), Schweizer Politiker (SVP) und Mitglied des Nationalrats